Frederic Alfonso i Ferrer, pedagog i compositor català
 Frederic Alfonso i Orfila, poeta català